Алберти може да се отнася за:
 Гуидо Алберти (1909—1996), киноактьор
 Даниел Алберти, италиански пианист
 Доменико Алберти (1710—1740), италиански композитор
 Леон Батиста Алберти, италиански учен и писател
 Рафаел Алберти (1902 – 1999), испански писател
 Алберти (род) – флорентинско благородническо семейство